Temblón puede referirse a:

 El pez Electrophorus electricus, también conocida como anguila eléctrica; o
 El nombre común del árbol Populus tremula, llamado álamo temblón o chopo temblón.